Il doppio del torneo di tennis Copa Petrobras Argentina 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Enzo Artoni e Ignacio Gonzalez-King che hanno battuto in finale Victor Ioniță e Gabriel Moraru 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 André Sá /  Flávio Saretta (semifinali)
 Enzo Artoni /  Ignacio Gonzalez-King (Campioni)

 Brian Dabul /  Franco Ferreiro (primo turno)
 Andrés Dellatorre /  Diego Moyano (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Argentina 2004